Estádio do Mar je višenamjenski stadion u gradiću Matosinhosu u Portugalu.

Sagrađen je 1964. godine.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 9.730 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra Leixões.

Mar